Рожде́ственский — русская семинаристская фамилия в честь праздника Рождества Христова. Также топоним.

Известные носители

А 
 
 
 Рождественский, Анатолий Константинович (1920—1983) — советский палеонтолог.

Б

В 
 Рождественский, Валерий Ильич (1939—2011) — лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза.
 
 
 Рождественский, Владимир Олимпиевич (1850—1878) — русский морской офицер, участник Русско-турецкой войны.

Г 
 Рождественский, Геннадий Николаевич (1931—2018) — русский советский дирижёр, пианист, Герой Социалистического Труда.

Д

Е 
 Рождественский, Евге́ний Петро́вич (в монашестве Евсевий; 1886—1937) — епископ Русской православной церкви, викарий Свердловской епархии.

И 
 
 Рождественский, Игнатий Дмитриевич (1910—1969) — советский сибирский поэт.
 Рождественский, Игорь Евгеньевич (1923—1993) — советский геолог, Герой Социалистического Труда.

К, М 
 Рождественский, Константин Александрович (1881–1938) – священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей.
 Рождественский, Кирилл Всеволодович — (1945-н.в.) директор Департамента международного сотрудничества СПбГМТУ, профессор, доктор технических наук, Заслуженный деятель науки РФ.
 Рождественский, Константин Иванович (1906—1997) — живописец и график, признанный мастер советского эксподизайна.
 Рождественский, Михаил Васильевич (1901—1988) — протоиерей, деятель иосифлянского движения.

Н

О 
 Рождественский, Олег Константинович (род. 1934) — ректор Даугавпилсского педагогического института.

П 
 
 Рождественский, Порфирий Фёдорович (Платон; 1866—1934) — митрополит Православной церкви в Америке.

Р 
 Рождественский, Роберт Иванович (1932—1994) — советский поэт и переводчик, автор текстов песен.

С 
 Рождественский, Серафим Евгеньевич (1904—1963) — советский генерал-лейтенант.

Ф, Ю 
 Рождественский, Феофан Семенович (в монашестве Феодосий; 1821—1895) — епископ Русской православной церкви, епископ Владикавказский и Моздокский.
 Рождественский, Юрий Владимирович (1926—1999) — русский учёный-филолог.



Топонимы

Населённые пункты 
 Рождественский — посёлок в Рубцовском районе Алтайского края, упразднён в 1983 г.
 Рождественский — ранее — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Рождественский — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Рождественский — хутор в Каменском районе Воронежской области.
 Рождественский — посёлок в Карасукском районе Новосибирской области.
 Рождественский — посёлок в Кочковском районе Новосибирской области.
 Рождественский — посёлок в Троснянском районе Орловской области.
 Рождественский — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Рождественский — посёлок в Екатериновском районе Саратовской области.
 Рождественский — посёлок в Ленинском районе Тульской области.

Прочие 
 Рождественский — низкий заболоченный остров в озере Неро напротив города Ростова.
 Рождественский бульвар — в Москве.

Другое 
 Рождественский — большой древний ударный кратер в области северного полюса на обратной стороне Луны.

См. также 
 Рождественская (станица) — станица в Изобильненском районе Ставропольского края России
 
 Рождественская Слободка — деревня, Любимский район, Ярославская область
 Рождественская Хава — село, Новоусманский район, Воронежская область
 Рожественский (значения)

Примечания